Rzeka Krokodyla (Crocodile River, Krokodilrivier) – rzeka w Południowej Afryce, rzeka źródłowa Limpopo
 Crocodile River (Krokodilrivier) – rzeka w Południowej Afryce, dopływ Komati
 Crocodile River – rzeka w USA, w Minnesocie